Arabella Castro Quiñónes (1955-), avocate et femme politique guatémaltèque ;
 Domingo Quiñones (1963-), chanteur, compositeur et producteur de salsa portoricain ;
 Francisco de los Ángeles Quiñones (ca 1475-1540), cardinal espagnol ;
 Isalys Quiñones (1997-), joueuse de basket-ball portoricaine ;
 John Quiñones (1952-), journaliste américain ;
 Lee Quinones (1960-), graffeur américain ;
 Liber Quiñones (1985-), joueur uruguayen de football ;
 Luis Quiñones de Benavente (1581-1651), écrivain espagnol ;
 María Asunción Quiñones (1996-), footballeuse espagnole ;
 Tulio Quiñones (?-?), joueur péruvien de football d'origine costaricienne.

Patronyme hispanique